Drossen heißen folgende geographische Objekte:

 Ośno Lubuskie, Stadt im Powiat Słubicki, Woiwodschaft Lebus, Polen (bis 1945, ehem. Landkreis Sternberg / Weststernberg, Preußen)
 Drosen (Gemeinde Sankt Martin), Ortslage von St. Martin an der Raab, Burgenland (bis 1921 auch Ober- und Unter-Drossen, -Strasing oder Alsó- és Felső-Strázsa, Eisenburger Komitat, Ungarn)

Siehe auch:
 Drosen